La Srpska Liga 2001-2002 è stata la 10ª edizione della terza divisione di calcio per squadre serbe della Repubblica Federale di Jugoslavia.

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Druga liga SR Jugoslavije 2002-2003
      Agli spareggi con le seconde classificate dei 3 gironi della Vojvođanska liga
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Belgrado 

Legenda:
      Promossa in Druga liga SR Jugoslavije 2002-2003
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Danubio 

Legenda:
      Promossa in Druga liga SR Jugoslavije 2002-2003
      Allo spareggio-promozione con la 2ª classificata della Srpska Liga Moravia
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Moravia 

Legenda:
      Promossa in Druga liga SR Jugoslavije 2002-2003
      Allo spareggio-promozione con la 2ª classificata della Srpska Liga Danubio
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Niš 

Legenda:
      Promossa in Druga liga SR Jugoslavije 2002-2003
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Timok 

Legenda:
      Promossa in Druga liga SR Jugoslavije 2002-2003
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggi promozione

Spareggio fra le seconde dei gruppi Danubio e Moravia

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.06.2002|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.07.2002

Spareggio per il 1º posto nel gruppo Niš
Essendo  e Car Konstantin in parità anche negli scontri diretti, si rese necessario uno spareggio per decretare chi sarebbe stato promosso in Druga liga.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.06.2002|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.07.2002

Note

Voci correlate 
Prva liga SR Jugoslavije 2001-2002
Druga liga SR Jugoslavije 2001-2002
Kup Jugoslavije 2001-2002

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 2000-2006 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 2001-2002 su rsssf.com

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
2001